Oakeshott ist der Name von

Ewart Oakeshott (1916–2002), britischer Autor und Waffenkundler
Matthew Oakeshott, Baron Oakeshott of Seagrove Bay (* 1947), britischer Investmentmanager und Politiker der Liberal Democrats
Michael Oakeshott (1901–1990), englischer politischer Philosoph
Noël Oakeshott (geborene Noël Moon), britische Klassische Archäologin
Walter Oakeshott (1903–1987), britischer Kunsthistoriker

Sonstiges
 Oakeshott-Klassifikation
 Oakeshott-Maler